Gálócsy Árpád (1864–1934) kohómérnök
 Gálócsy Árpád (1891–1958) mérnök-vezérőrnagy